Merkurius kan avse:

 Merkurius – en planet
 Merkurius (helgon) (200-talet), ett kristet helgon och martyr.
 Merkuriuspassage – en planetpassage
 M/S Merkurius – en bilfärja
 Merkuriusgatan – ett bostadsområde i Göteborg.
 Mercurius (hjulångare) – en dansk postångare

Se även
 Mercurius – en romersk gud